Александр Обресков:
 Обресков, Александр Васильевич (1757—1812) — генерал от кавалерии, финляндский военный губернатор.
 Обресков, Александр Михайлович (1793—1885) — действительный тайный советник, сенатор, посланник в Штутгарте и Турине.